Palvennia is een geslacht van uitgestorven ophthalmosauride ichthyosauriërs bekend uit de Laat-Jura van centraal-Spitsbergen, Noorwegen. 

De typesoort Palvennia hoybergeti werd in 2012 benoemd door Druckenmiller e.a. Het geslacht is vernoemd naar PalVenn, de vereniging van Vrienden van het Paleontologisch Museum in Oslo, wier jubileumexpeditie in 2004 leidde tot de ontdekking van het type-exemplaar. De soortaanduiding eert Magne Høyberget, een jarenlange deelnemer aan de Spitsbergen Jurassic Research Group.

Palvennia is bekend van het holotype SVB 1451, een enkele schedel bij Longyearbyen gevonden in een laag van de Slottsmøya-afzetting van de Agardhfjellet-formatie (Midden-Wolgien/laat Tithonien, Laat-Jura). 

Gregory S. Paul schatte in 2022 de lengte op vier meter, het gewicht op driehonderd kilogram. De schedel is achthonderdzestig millimeter lang, maar is ongebruikelijk omdat hij een zeer kort rostrum heeft (~ 0,6 x de schedellengte), vergelijkbaar met Ichthyosaurus breviceps. Hierdoor lijkt de oogkas erg groot (0,34 x de schedellengte), maar dit kan zijn veroorzaakt door pletting. 

In 2019 werd Palvennia door Nikolay Zverkov en Natalya Prilepskaya als synoniem gezien aan het geslacht Arthropterygius, hoewel gehandhaafd als een aparte soort Arthropterygius cf. hoybergeti. Lene Delsett en collega's verwierpen later dat jaar deze synonymie, stellend dat de taxa voldoende verschillend waren om aparte geslachten te rechtvaardigen. Daar zijn overigens geen objectieve criteria voor zodat men net zo goed twee geslachten kan onderscheiden.

Ichthyosauria